Sebastopol kan avse:

 Sebastopol (musikalbum) – ett musikalbum av Jay Farrar
 Réaumur – Sébastopol (Paris metro) – en station i Paris metro

Geografi

Australien 

 Sebastopol (del av en befolkad plats), Victoria, Ballarat North,

Mauritius 

 Sebastopol, Mauritius, Flacq,

Mexiko 

 Sebastopol, Puebla, Chignahuapan, 
 Sebastopol, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec,

Ukraina 

 Sevastopol, stadskommun,

USA 

 Sebastopol, Kalifornien, ort, Sonoma County,

Se även
 Sevastopol (olika betydelser)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar